James Voight ist der Name folgender Personen:

* James Haven Voight, Geburtsname von James Haven (* 1973), amerikanischer Schauspieler
 James Wesley Voight, eigentlicher Name von Chip Taylor (* 1940), US-amerikanischer Songwriter